Vasilije može značiti:

Vasilije (ime), muško osobno ime popularno na Balkanu i u istočnoj Europi:

Okrunjene glave koje su se zvale Vasilije 

Vasilije, car Trapezunta
Vasilije Kosoj
Vasilije I., veliki knez Moskve
Vasilije II., veliki knez Moskve - Vasilije slijepi
Vasilije III., veliki knez Moskve
Vasilije IV., car Rusije